

Гейзен — місто, штат Арканзас
 Гейзен — місто, штат Північна Дакота